|-
| 20201 - ||  || 6 martie 1997 || Kleť || Kleť
|-
| 20202 - ||  || 7 martie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 20203 - ||  || 7 martie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 20204 Yuudurunosato ||  || 1 martie 1997 ||  || 
|-
| 20205 - ||  || 4 martie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 20206 - ||  || 31 martie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 20207 - ||  || 31 martie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 20208 - ||  || 31 martie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 20209 ||  || 30 martie 1997 ||  || 
|-
| 20210 - ||  || 2 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 20211 - ||  || 2 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 20212 - ||  || 3 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 20213 - ||  || 5 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 20214 - ||  || 6 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 20215 - ||  || 7 aprilie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 20216 ||  || 9 aprilie 1997 ||  || 
|-
| 20217 - ||  || 3 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 20218 - ||  || 3 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 20219 - ||  || 6 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 20220 - ||  || 7 aprilie 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 20221 - ||  || 30 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 20222 - ||  || 30 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 20223 - ||  || 30 aprilie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 20224 Johnrae ||  || 3 mai 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 20225 - ||  || 26 iunie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 20226 - ||  || 11 iulie 1997 ||  || 
|-
| 20227 - ||  || 29 noiembrie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 20228 Jeanmarcmari || 1997 XG || 3 decembrie 1997 || Caussols || 
|-
| 20229 - ||  || 6 decembrie 1997 || Caussols || ODAS
|-
| 20230 Blanchard ||  || 6 decembrie 1997 || Caussols || ODAS
|-
| 20231 - || 1997 YK || 18 decembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 20232 - ||  || 21 decembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 20233 ||  || 5 ianuarie 1998 ||  || 
|-
| 20234 Billgibson ||  || 6 ianuarie 1998 || Anderson Mesa || 
|-
| 20235 - ||  || 24 ianuarie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 20236 - ||  || 24 ianuarie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 20237 - ||  || 6 februarie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 20238 - ||  || 23 februarie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 20239 - ||  || 24 februarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 20240 - ||  || 24 februarie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 20241 - ||  || 27 februarie 1998 || Caussols || 
|-
| 20242 Sagot ||  || 27 februarie 1998 ||  || 
|-
| 20243 - ||  || 25 februarie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 20244 - || 1998 EF || 1 martie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 20245 - ||  || 1 martie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 20246 Frappa ||  || 1 martie 1998 || Caussols || 
|-
| 20247 ||  || 2 martie 1998 ||  || 
|-
| 20248 ||  || 2 martie 1998 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 20249 - ||  || 1 martie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 20250 - ||  || 1 martie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 20251 - ||  || 1 martie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 20252 Eyjafjallajökull ||  || 1 martie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 20253 ||  || 1 martie 1998 ||  || 
|-
| 20254 Úpice ||  || 21 martie 1998 ||  || 
|-
| 20255 - ||  || 22 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20256 Adolfneckař ||  || 23 martie 1998 ||  || 
|-
| 20257 - ||  || 18 martie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 20258 - ||  || 24 martie 1998 || Caussols || 
|-
| 20259 Alanhoffman ||  || 24 martie 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 20260 - ||  || 22 martie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 20261 ||  || 19 martie 1998 ||  || 
|-
| 20262 - ||  || 25 martie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 20263 - ||  || 25 martie 1998 ||  || 
|-
| 20264 Chauhan ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20265 Yuyinchen ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20266 Danielchoi ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20267 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20268 Racollier ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20269 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20270 Phildeutsch ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20271 Allygoldberg ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20272 Duyha ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20273 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20274 Halperin ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20275 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20276 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20277 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20278 Qileihang ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20279 Harel ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20280 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20281 Kathartman ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20282 Hedberg ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20283 Elizaheller ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20284 Andreilevin ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20285 Lubin ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20286 Michta ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20287 Munteanu ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20288 Nachbaur ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20289 Nettimi ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20290 Seanraj ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20291 Raumurthy ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20292 Eduardreznik ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20293 Sirichelson ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20294 - ||  || 27 martie 1998 || Caussols || 
|-
| 20295 - ||  || 24 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20296 Shayestorm ||  || 24 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20297 - ||  || 24 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20298 Gordonsu ||  || 24 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20299 - ||  || 24 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20300 Arjunsuri ||  || 24 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-